Die Hessenliga 1968/69 war die 19. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der FSV Frankfurt, der dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufstieg. Absteigen mussten TuS 06 Naunheim, Kickers Obertshausen, KSV Hessen Kassel Amateure und Germania Wiesbaden.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1968/69 bei asc-neuenheim.de

1969
Fußballsaison 1968/69